Мэзон (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мэзон, Джеймс (Мейсон; 1849—1905) — английский, ранее американский, шахматист; шахматный теоретик и литератор.
 Мэзон, Жереми (род. 1993) — французский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду FDJ.
 Мэзон, Рудольф (1854—1904) — немецкий скульптор.

Примечания